

Tschernowitz, oggi Černovice – città nella regione di Vysočina
 Tschernowitz, oggi Černovice – comune nella regione di Ústí nad Labem
 Tschernowitz, oggi Černovice – comune nella regione della Moravia Meridionale

Tschernowitz, oggi Černivci – città nell'oblast' di Černivci